EKG peut désigner :
 Enmanns Kaisergeschichte (en français Histoire impériale d'Enmann), une œuvre historique latine aujourd'hui perdue.

ekg peut désigner :
 ekari, une langue papoue parlée en Indonésie.